

Возвишенський сільський округ — адміністративна одиниця, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Возвишенський сільський округ — адміністративна одиниця, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область